Церковь Донской иконы Божией Матери (Богородицая церковь) — бывший православный храм в слободе Гуляевка Области Войска Донского, ныне одноимённого хутора Волгоградской области.

История 
Первая деревянная церковь в слободе была построена на средства прихожан в 1779 году — во имя Донской Божьей Матери. Из-за ветхости она была перестроена в 1872 году — также деревянная, на каменном фундаменте с такой же колокольней, покрытые листовым железом. Престол в храме был один — во имя Донской Божьей Матери. Священником с 1868 года служил Андреев Матвей Михайлович.

По штату в церкви служили два священника, дьякон и два псаломщика. Причт пользовался землёй в 50 десятин за половинную арендную плату. Другие здания, принадлежавшие храму — караулка для сторожей и церковно-приходская школа. Школьное здание было деревянное, на каменном фундаменте, покрытое железом — рассчитана на 50 человек. Караулка также была деревянная с железной крышей.

Храм находился от консистории — в 410 верстах, от благочинного — в 50 верстах. Ближайшие к нему церкви находились: в хуторе Фролове — 12 верст, в хуторе Терновском — 20 верст, в хуторе Безыменском — 25 верст и в слободе Михайловке — 30 верст. Хутора прихода: Подки, Колоборовый и Ветютнев Кепинской станицы, а также Ветютнев Кременской станицы. В приходе имелась церковно-приходская женская школа (учреждена в 1896 году), церковно-приходская Ветютневская школа и Гуляевское народное училище (учрежденное в 1877 году).

В советское время церковь была закрыта и разобрана. В настоящее время сохранился её фундамент, на котором установлен памятный крест.

Примечания

Ссылки 
 Слободы Гуляевки Богородицкая церковь
 Троицкий крестный ход
 Презентация книги «История храма Донской иконы Божией Матери слободы Гуляевки 1799—1967 гг.»

Храмы Области Войска Донского
Храмы Донской иконы Божией Матери